Еремеево: